Dávid Gyula (1848–1898) rabbi
Dávid Gyula (1860–1917) református segédlelkész, egyházi író
Dávid Gyula (1913–1977) Kossuth-díjas zeneszerző
Dávid Gyula (1928) erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő
Dávid Gyula (1948) MSZP-s politikus, ügyvéd, válogatott vízilabdázó
Dávid Gyula (1952) fizikus, egyetemi oktató
Dávid Gyula erdélyi magyar református lelkész, majd 1960 és 1962 között püspök

hasonló nevűek
 Dávid Gyula Attila (?–2021) nyelvész, egyetemi docens